Die Liste von Erdbeben in Chile stellt alle relevanten Erdbeben dar, deren Epizentrum sich in Chile beziehungsweise vor dessen Küste befand.

Aufzeichnungen über Erdbeben in Chile beginnen erst mit der spanischen Eroberung des Landes in der Mitte des 16. Jahrhunderts. Das erste Erdbeben, über das die spanischen Chronisten berichten, war das Erdbeben vom 28. Oktober 1562.

Tektonischer Hintergrund 

→ Siehe auch: Plattentektonik

Chile liegt im sogenannten Pazifischen Feuerring, einer Zone hoher seismischer und vulkanischer Aktivitäten, die sich rund um den Pazifischen Ozean erstreckt. In den Küstenregionen Chiles sind starke Erdbeben deshalb nicht ungewöhnlich, das Land gehört sogar zu den am stärksten von Erdbeben betroffenen Gebieten im zirkumpazifischen Raum.

Chile liegt am westlichen Rand der Südamerikanischen Platte, an der konvergierenden Plattengrenze zur ozeanischen Nazca-Platte. Die beiden Platten bewegen sich im Jahr durchschnittlich etwa 63 Millimeter aufeinander zu, wobei die Nazca-Platte unter die kontinentale Platte subduziert wird. Die dabei im Untergrund auftretenden Spannungen entladen sich regelmäßig in unterschiedlich starken Erdbeben. Auch das schwerste jemals aufgezeichnete Erdbeben, das Erdbeben von Valdivia 1960, trat in Chile auf.

Aufgrund der Lage am Pazifischen Ozean haben schwere Erdbeben in Chile zumeist einen Tsunami zur Folge.

Liste 

Legende:
 Opfer: Zahl der Todesopfer durch das Erdbeben und seine Folgen (Tsunami etc.)
 I: Intensität auf der Modifizierten Mercalliskala
 M: Magnitude
 MW: Momenten-Magnitude
 MS: Oberflächenwellenmagnitude
 ML: Lokalmagnitude
 keine Angabe: Art der Magnitude unbekannt
 T: Herdtiefe in Kilometer
 (Q:) Quelle der Informationen

Einzelnachweise

Siehe auch 
 Liste von Erdbeben
 Physische Geographie Chiles
 Geschichte Chiles

Weblinks 
 Datenbank der NGDC: Signifikante Erdbeben in Chile

Chile
!Chile, Erdbeben
!
!Chile, Erdbeben